Laérale Maindargent est un personnage fictif de l'univers des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Elle est connue comme la Dame-Magicienne d'Eauprofonde. En compagnie de son mari, Khelben Arunsun, elle dirige les Lunétoiles, une faction dissidente des Ménestrels qui améliore les conditions de vie dans les cités nordiques.

Laérale est l'une des sept lanceuses de sorts, fille du rôdeur Domal Maindargent (et de sa femme Elué), que compose les Sept Sœurs. Elle a une fille, une humaine du nom de Maura, conçue par Laérale et un père inconnu durant le temps où elle était sous l'influence de la Couronne à Cornes. Maura est amoureuse du prince d'Éternelle-Rencontre, Lamruil.

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction